Bruska může znamenat: 

 Bruska – obráběcí stroj určený k broušení
 Brusnice (potok) v Praze, potok dříve zvaný Bruska
 Bruska (Praha) – místní část v pražských Dejvicích, nazvaná podle potoka
 Bruska (nádraží) – bývalé nádraží v Praze, naproti současné budovy nádraží Praha-Dejvice, nejstarší nádraží v Praze